Phyllodoce trivittata är en ringmaskart som beskrevs av Wagner 1885. Phyllodoce trivittata ingår i släktet Phyllodoce och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
trivittata